Скакавица може да се отнася до:
 Каменичка Скакавица, село в Област Кюстендил.
 Полска Скакавица, село в Област Кюстендил.
 Скакавица, водопад в планина Рила.
 Скакавица, резерват в Национален парк Рила.
 Скакавица, река в България (Рила).
 Скакавица, река в България (Витоша).
 Скакавица, хижа в близост до водопада в Рила.